Szergej Zsukov (oroszul: Сергей Петрович Жуков Novoszibirszk, 1975. szeptember 3.) orosz profi jégkorongozó. Jelenleg a Lokomotyiv Jaroszlavl (KHL) hátvédje. Novoszibirszki nevelés, de a karrierje nagy részét a jelenlegi csapatánál töltötte. Részt vett a 2006-os téli olimpiai játékokon, és négy világbajnokságon Oroszország színeiben.

Statisztikák

Források
 http://www.eliteprospects.com/player.php?player=21034

Orosz jégkorongozók
A Lokomotyiv Jaroszlavl játékosai
1975-ben született személyek
Élő személyek